Oktober, de tiende maand van het jaar volgens de gregoriaanse kalender
Oktober (film), een Russische dramafilm uit 1928
Oktober (album), een album uit 2008 van de Nederlandse band BLØF
Oktober (single), het eerste nummer van dat album